Imre Németh – węgierski lekkoatleta, olimpijczyk
 Imre Németh – węgierski pisarz